Boge (bedrijf), een fabrikant van compressoren, en voorheen ook van motorfietsen, uit Bielefeld
 Boge (Gotland), een plaats/parochie op Gotland